Армас Ліндгрен ( 28 листопада, 1874, Хаменлінна — 3 жовтня,1929) — фінський архітектор.
 Карлос Кастільйо Армас (ісп. Carlos Castillo Armas; 14 листопада 1914 — 26 липня 1957) — гватемальський військовий та політичний діяч.
 Кріс Армас (англ. Chris Armas; нар. 27 серпня 1972, Бронкс, США) — американський футболіст пуерто-риканського походження. 
 Кастехон-де-лас-Армас (ісп. Castejón de las Armas) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса. 
 Ана де Армас, Ана Селія де Армас Касо (ісп. Ana Celia de Armas Caso; *30 квітня 1988, Гавана, Куба) — кубинська кіноактриса. 
 Армас Ярнефельт, Едвард Армас Ярнефельт (швед. Edvard Armas Järnefelt; 14 серпня 1869, Виборг, Фінляндія — 23 червня 1958, Стокгольм, Швеція) — фінський композитор і диригент.
 Пласенсія-де-лас-Армас, Соралусе, Пласенсія-де-лас-Армас (баск. Soraluze, ісп. Placencia de las Armas, офіційна назва Soraluze/Placencia de las Armas) — муніципалітет в Іспанії.